Les habitants de Nice sont les Niçoises et les Niçois (gentilé). L'adjectif correspondant est niçois.
Le terme niçois (glottonyme) désigne un dialecte occitan, dans ce cas on l'appelle aussi par son nom autochtone, nissart ou niçard. 
La salade niçoise est une spécialité gastronomique locale. 
Le Petit Niçois est un journal local.

Homonymie

en:Niçard